Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Detroit Lions dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Direkter Vergleich 
Mit 187 Spielen fanden die meisten Spiele der Lions gegen die Green Bay Packers statt. Die beste Siegquote gegen die aktuellen Teams der NFL hat die Mannschaft gegen die Cleveland Browns.

Legende:

Alle Saisons seit 1930

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Lions seit dem ersten Draft 1936 getätigt haben. Die Lions konnten viermal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1943, 1950, 1980 und 2009). Von der University of Southern California (USC) haben die Lions bisher mit sechs Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Detroit Lions auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Head-to-head auf pro-football-reference.com
 NFL Draft History auf nfl.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde